Opálka může být :

 Opálka – osada náležící k městu Strážov v okrese Klatovy
 Opálka (tvrz) – tvrz v osadě Opálka u Strážova v okrese Klatovy

příjmení osob
 Adolf Opálka (1915–1942) – český voják, parašutista a protinacistický bojovník
 Miroslav Opálka (1952) – český politik KSČM

podobné jméno
 Vopálka

Rozcestníky - příjmení